Link Gaetz (né en 1968), ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Matt Gaetz (né en 1982), homme politique américain membre du Parti républicain.